George Martin (1764–1847) – oficer Royal Navy, Admiral of the Fleet, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 George Martin (1926–2016) – brytyjski producent muzyczny, znany z współpracy z The Beatles
 George Martin (1929–2010) – amerykański aktor
 George Martin (1937–2021) – hiszpański aktor i filmowiec
 George R.R. Martin (ur. 1948) – amerykański pisarz SF i fantasy, autor Gry o tron